Golobrdac je naselje u Republici Hrvatskoj u općini Cernik u Brodsko-posavskoj županiji.

Zemljopis
Golobrdac se nalazi na Psunju sjeverno od Podvrškog i južno od Šnjegavića.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Golobrdac nije imao stanovnika.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji